Princetown peut désigner :

États-Unis 
Princetown, ville du comté de Schenectady, dans l'État de New York ;

Royaume-Uni 
Princetown, localité du parc naturel du Dartmoor, dans le comté de Devon, en Angleterre, où se trouve la prison du Dartmoor (également appelée « prison de Princetown »).

Australie 
, localité de l'état de Victoria

Voir aussi